Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2011./12. su činile Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar 

 Izvori: 
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, rezultati

Jug 

 Izvori: 
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, rezultati

Sjever 

 Izvori: 
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, rezultati 
 posavinasport.com, ljestvica 
 posavinasport.com, ljestvica i rezultati

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 

  

2011-12
 3